

Toponyme 

 le comté de McKean, un comté de Pennsylvanie aux États-Unis ;
 McKean, un borough situé au centre du comté d'Érié, en Pennsylvanie ;
 McKean, un atoll des Kiribati.

Patronyme 

 Dave McKean (1963-), artiste britannique
 Michael McKean (1947-),  acteur, compositeur, réalisateur, scénariste et producteur américain
Thomas Jefferson McKean (1810-1870), général de l'armée de l'Union de la guerre de Sécession

Autre 
 Le John D. McKean, bateau-pompe du service d'incendie de la ville de New York.